ROA steht für:
 Reichsbahn-Oberamtmann, ein Dienstrang
 Return on Assets (kurz auch: RoA), einen Begriff aus dem Rechnungswesen
 Reserveoffizieranwärter, eine Laufbahn der Bundeswehr
 Russische Befreiungsarmee (Russkaja Oswoboditelnaja Armija)
 Resource-Oriented Architecture, Sammlung von Richtlinien zur Entwicklung REST-basierter Webservices
 Refugee Olympic Athletes, eine olympische Mannschaft staatenloser Flüchtlinge

Roa ist der Familienname folgender Personen:
 Augusto Roa Bastos (1917–2005), paraguayischer Romanautor
 Carlos Roa (* 1969), argentinischer Fußballtorhüter
 Cirilo Roa (18**–19**), mexikanischer Fußballtorhüter
 Luis de Roa y Ursúa (1874–1947), chilenischer Priester und Genealoge
 Orlando Roa Barbosa (* 1958), kolumbianischer Geistlicher, römisch-katholischer Erzbischof von Ibagué
 Raúl Roa García (1907–1982), kubanischer Politiker, langjähriger Außenminister Kubas
 ROA (Künstler), Pseudonym eines belgischen Streetart-/Graffiti-Künstlers

Roa bezeichnet folgende geografischen Objekte:
 Roa (Burgos), eine Stadt in Spanien 
 Roa (Norwegen), das Verwaltungszentrum der Gemeinde Lunner in Norwegen 
 Roa (Neuseeland), eine Siedlung auf der Südinsel von Neuseeland
 Roa Ridge, Gebirgskamm im ostantarktischen Viktorialand

Roa bezeichnet weiter:
 Roa-Falterfische, eine Gattung der Falterfische
 Roa (Fahrzeugmarke), eine ehemalige spanische Auto- und Motorradmarke
 eine gängige Abkürzung für das Medikament Roaccutan
 Peugeot Roa, eine Lizenzversion des Peugeot 405, die vom iranischen Automobilhersteller Iran Khodro gefertigt wird

roa steht für:
 Romanische Sprachen (ISO-639-2-Code)

Abkürzung